Peter von Oldenburg ist der Name folgender Personen:

 Peter I. (Oldenburg) (1755–1829), Großherzog von Oldenburg
 Peter II. (Oldenburg) (1827–1900), Großherzog von Oldenburg
 Peter von Oldenburg (1812–1881), Prinz von Oldenburg
 Peter von Oldenburg (1868–1924), Prinz von Oldenburg
 Peter Friedrich Wilhelm (Oldenburg) (1754–1823), Titular-Großherzog von Oldenburg
 Peter von Oldenburg (1926–2016), Herzog von Oldenburg